Tjäder är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Börje Tjäder (1919–2008), svensk nordist
 Erik Tjäder (1863–1949), svensk affärsman och simhoppare
 Jan-Olof Tjäder (1921–1998), svensk klassisk filolog
 Jesper Tjäder (född 1994), svensk freestyleskidåkare 
 Per Arne Tjäder (född 1945), svensk litteraturvetare
 Pia Tjäder (född 1982), svensk filmregissör
 Richard Tjader (1869–1916), svensk missionär och forskningsresande

Svenska efternamn